Die U-Boot-Klasse Typ Junsen-C () war eine Bauserie von U-Boot-Kreuzern der Kaiserlich Japanischen Marine, die im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen.

Liste der Boote

Literatur

Weblinks 

 Typ Junsen-C1 bei combinedfleet.com (englisch)
 Typ Junsen-C2 bei combinedfleet.com (englisch)
 Typ Junsen-C3 bei combinedfleet.com (englisch)

Militärschiffsklasse (Japanisches Kaiserreich)
Militär-U-Boot-Klasse
U-Boot im Zweiten Weltkrieg